Meyer-Burgdorff ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Meyer-Burgdorff (1921–2003), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hermann Meyer-Burgdorff (1889–1957), deutscher Chirurg und Hochschullehrer